TGS steht für:

 TGS (LKW), LKW-Baureihe, eingeführt im Jahr 2007 von MAN Nutzfahrzeuge
 Tassilo-Gymnasium Simbach am Inn, Gymnasium in Simbach am Inn
 Tauchglockenschiff, z. B. die Carl Straat
 Territorialer Grundschlüssel, ehemals in der DDR Ziffernfolge zur Identifizierung von Gemeinden
 TGS-NOPEC Geophysical Systems, Unternehmen aus Norwegen
 TGS-Transportadora de Gas del Sur, Unternehmen aus Argentinien
 Ticket Granting Server, des Kerberos-Authentifizierungsdienstes
 Tokyo Game Show, Messe für Video- und Computerspiele mit angegliederter Konferenz in Tokio, Japan
 Trichlorgalactosaccharose, ein kalorienfreier Süßstoff
 Triglycinsulfat, ein pyroelektrisches Material für Strahlungsdetektoren
 Türkische Gemeinschaft Schweiz
 TGS Pforzheim, ein deutscher Handballverein

TG-S steht für:
 , ISO-3166-2-Code der Region in Togo

TGS